Межрегиональная федерация футбола «Золотое Кольцо» — российская любительская футбольная федерация, которая проводит соревнования среди любительских футбольных клубов Владимирской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Костромской, Тверской, Ярославской областей России. Официально создана 17 февраля 1995 года.

Первое организационное собрание с участием семи областей прошло 9 сентября 1994 года. Межрегиональное объединение «Золотое кольцо» получило юридическое оформление 17 февраля 1995 года.

Первым президентом «Золотого кольца» стал Александр Михайлович Державин. С апреля 2013 года возглавляется Алексеем Александровичем Комаровым.

Победители первенства МФФ «Золотое кольцо» 
 1995 — Ковровец (Ковров)
 1996 — Спартак-Телеком (Шуя)
 1997 — Спартак-Телеком (Шуя) (2)
 1998 — Динамо-Машиностроитель (Киров)
 1999 — Северсталь (Череповец)
 2000 — Торпедо (Владимир)
 2001 — БСК (Спирово)
 2002 — Ратмир (Тверь)
 2003 — Обнинск (Обнинск)
 2004 — МЖК (Рязань)
 2005 — Рязанская ГРЭС (Новомичуринск)
 2006 — Кооператор (Вичуга)
 2007 — Кооператор (Вичуга) (2)
 2008 — Динамо (Кострома)
 2009 — Кооператор (Вичуга) (3)
 2010 — Кооператор (Вичуга) (4)
 2011/12 — Кооператор (Вичуга) (5)
 2012/13 — Динамо (Кострома) (2)
 2013 — Динамо (Кострома) (3)
 2014 — Шинник-М (Ярославль)
 2015 — Динамо (Кострома) (4)
 2016 — Муром
 2017 — Череповец (Череповец)
 2018 — Факел (Киров)
 2019 — Череповец (Череповец) (2)
 2020 — СДЮСШОР-Вологда
 2021 — Динамо-Вологда (2)
 2022 — Динамо Киров

Обладатели кубка МФФ «Золотое кольцо» 
 1995 — Цветмет (Касимов)
 1996 — Турнир не проводился
 1997 — Турнир не проводился
 1998 — Турнир не проводился
 1999 — Локомотив (Муром)
 2000 — Торпедо (Владимир)
 2001 — Текстильщик (Иваново)
 2003 — Обнинск (Обнинск)
 2004 — МЖК (Рязань)
 2006 — Кооператор (Вичуга)
 2007 — Рыбинск (Рыбинск)
 2008 — Динамо (Кострома)
 2009 — Кооператор (Вичуга) (2)
 2010 — Кооператор (Вичуга) (3)
 2011—2012 — Вологда (Вологда)
 2013 — Динамо (Кострома)
 2014 — Шинник-М (Ярославль)
 2016 — Череповец (Череповец)
 2017 — Череповец (Череповец) (2)
 2018 — Череповец (Череповец) (3)
 2019 — Череповец (Череповец) (4)
 2020 — Турнир не проводился
 2021 — Динамо-Вологда

Примечания

Ссылки 
 http://www.goldfootball.ru/  официальный сайт
 «Золотое кольцо» в яндекс-новостях
 Страница МФФ на goalstream.org 

ЛФЛ
Появились в 1995 году в России
Футбольные организации России